Leiognathus  — международное научное (латинское) название двух таксонов:

 Сребробрюшки (Leiognathus) — род рыб из отряда Окунеобразные
 Leiognathus — синоним рода клещей Ornithonyssus из семейства Macronyssidae